Heraclides de Tarent, deixeble de Mànties ()
 Heraclides d'Èritres, deixeble de Criserm ()
 Heraclides, deixeble d'Hicesi ()
 Heraclides de Kos o Heraclides Esculapi, fill d'Hipòcrates I ()